filibusteren, een vertragingstechniek bij vergaderingen
 filibuster (avonturier)